Matthew Wilson peut désigner :
 Matthew Wilson (né en 1977), coureur cycliste australien
 Matthew Wilson (né en 1987), pilote de rallye automobile britannique
 Matthew Wilson (né en 1998), nageur australien